ZKO ist gebräuchlich:
 als offizielle Namens-Abkürzung des Zürcher Kammerorchesters
 als Kfz-Kennzeichen von Powiat Koszaliński

Abkürzung